«When You’re Gone» () — баллада канадской певицы Аврил Лавин, ставшая вторым синглом из альбома The Best Damn Thing. Сингл был выпущен 19 июня 2007 года.

История написания 

В интервью для The Belfast Telegraph Аврил Лавин опровергла, что песня посвящается её бывшему мужу Дерику Уибли. По словам певицы, она не хотела делать эту песню любовной балладой, но процесс написания медленной композиции вызвал у неё «все эти эмоциональные переживания».
При записи композиции использовался живой струнный оркестр под управлением композитора Роба Мэтса, хотя небольшая вступительная часть до появления пианино сыграна на синтезаторе.

Видеоклип 
Режиссёром клипа стал Марк Класфельд, который прежде работал с Sum 41. Героями видеоклипа являются беременная девушка, чей муж отправился на войну, пожилой мужчина, чья жена недавно умерла, и пара подростков, которым не даёт встречаться мать девушки. Видеоклип показывает три истории любви в разных возрастных группах, но имеющих схожее эмоциональное состояние от разлуки с любимым человеком.
Некоторые сцены клипа были сняты в ботаническом саду Университета штата Калифорния (Northridge). Премьера видео состоялась 6 июня 2007 года в эфире канадского канала MuchMusic. В США премьера клипа прошла 21 июня 2007 года на шоу MTV TRL. Через год клип получил премию канала MuchMusic People’s Choice: Favourite Canadian Artist.

Отзывы критиков 
Журнал Billboard охарактеризовал песню как пауэр-балладу.
Сайт About.com поставил «When You’re Gone» 4 балла из 5, назвав её «сильной, выразительной поп-балладой, выражающей всю боль разлуки с любимым человеком».

Список композиций 

Япония, CD сингл
 «When You’re Gone» (Album Version) — 3:57
 «Girlfriend» (Japanese Version) — 3:35

Великобритания/Франция, CD сингл
 «When You’re Gone» (Album Version) — 3:57
 «Girlfriend» (Dr. Luke Remix feat. Lil' Mama) — 3:25

 Австралия/Тайвань, CD сингл
 «When You’re Gone» (Album Version) — 3:57
 «Girlfriend» (Dr. Luke Remix feat. Lil' Mama) — 3:25
 «Girlfriend» (Submarines' Time Warp 66 Mix) — 3:12
 «When You’re Gone» (Video) — 4:08

Дата выхода сингла

Позиции в чартах 
В целях повышения популярности песня была исполнена на многих телешоу, среди которых шоу Позднее шоу с Дэвидом Леттерманом, The X Factor, Canadian Idol, SMAP×SMAP, Star Academy, TRL, а также на церемониях вручения премии World Music Awards и Los Premios MTV Latinoamérica.
Ещё до выхода сингла «When You’re Gone» заняла 90-ю позицию в чарте Billboard Hot 100 и 74 в Billboard Pop 100. После выхода сингла песня добралась до 24 и 16 мест соответственно.

В Канадском чарте сингл занял 8 место. В European Hot 100 и в Ирландском чарте он добрался до 4 места, в UK Singles Chart до 3.

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Награды и премии

Примечания

Ссылки 

Синглы Аврил Лавин
Рок-баллады
Синглы RCA Records
Синглы Sony BMG
Поп-баллады
Баллады 2000-х годов
Песни 2006 года
Сентиментальные любовные песни